«Imago mundi» («Imago mundi»; XV век) — название нескольких книг XV столетия, наиболее известная среди них — космография французского богослова Пьера д’Альи (1410).
 «Imago Mundi» (лат. «Образ Мира») — англоязычный реферируемый ежегодник по истории картографии, основанный русским эмигрантом Львом Багровым. Издаётся с 1935 г. по настоящее время.